Der Kanton Liancourt war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Clermont, im Département Oise in der Region Picardie; sein Hauptort war Liancourt. Vertreter im Generalrat des Départements war ab 1988 Roger Menn (PS).

Geographie 
Der Kanton Liancourt war 133,21 km² groß und hatte im Jahr 2012 37.757 Einwohner. Er lag im Mittel 60 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 27 Meter in Brenouille und 163 Meter in Catenoy.

Gemeinden
Der Kanton bestand aus 22 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Liancourt
Aufgelöst 2015